

Codici 
 nrb – codice ISO 639-3 della lingua nara

Mineralogia 
 Nrb – abbreviazione di norbergite

Note